Де Винтер () — нидерландская и бельгийская фамилия. Известные носители:

 Де Винтер, Ив (род. 1987) — бельгийский футболист, вратарь.
 Де Винтер, Кони (род. 2002) — бельгийский футболист, защитник.